Холли Эрл (; род. 31 августа 1992) — британская актриса, наиболее известная своими ролями Елены в телесериале ITV «», Ниты Клеменс в медицинской драме «», а также участием в телесериалах «Доктор Кто» и «Молокососы».

Карьера 
Начала актёрскую карьеру в возрасте четырёх лет, снявшись в роли дочери Робсона Грина в теледраме «». Позже она появилась в рождественском телефильме BBC «» (1999). В 2002 году актриса дебютировала в кино, снявшись в роли Бейли в фильме «Одержимость». Также снялась в таких известных сериалах как, «Доктор Кто», «Молокососы» и «». В 2012 году дебютировала в театре, сыграв роль Берты в постановке «Отец» в . За эту роль она получила .

Личная жизнь 
Обучалась в . Имеет старшую сестру Элизабет, которая также является актрисой.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Холли Эрл на AJ Management Website

Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании